Scutum – arma difensiva usata dall'esercito romano
 Scutum – costellazione 
 Scütüm (o scotöm) – soprannomi nelle parlate lombarde